Steinweg 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:

Steinweg 2 (Gieselwerder), denkmalgeschütztes Bauernhaus in Gieselwerder, Ortsteil der Gemeinde Wesertal im Landkreis Kassel in Hessen
Steinweg 2 (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt